Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati ai quarti di finale.

Teste di serie 

  Santiago González /  Andrés Molteni (campioni)
  Romain Arneodo /  Benoît Paire (primo turno)

  André Göransson /  Nathaniel Lammons (primo turno) 
  Guillermo Durán /  Máximo González (semifinali)

Wildcard 

  Juan Pablo Ficovich /  Facundo Mena (quarti di finale)

  Pedro Cachín /  Tomás Martín Etcheverry (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2022